72P kan syfta på:

 72P/Denning-Fujikawa - en periodiskt återkommande komet.
 72P - en rysk Progressfarkost, se Progress MS-11